Genelia D'Souza (Bombay, 5 augustus 1987) is een Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi,- en Telugu filmindustrie aktief is.

Biografie
D'Souza, die nationale bekendheid verwierf door een reclamespotje van Parker Pen, maakte haar debuut met Tujhe Meri Kasam. Hoewel de film een succes was kwam haar carrière kwam niet echt van de grond in Bollywood. D'Souza vervolgde haar weg in de zuid-Indiase filmindustrie met Boys (Tamil) en Satyam (Telugu), wat voor haar gunstig uitpakte.

In 2012 trouwde D'Souza met acteur Riteish Deshmukh met wie ze samen heeft gespeeld in Tujhe Meri Kasam, Masti en Tere Naal Love Ho Gaya.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur